Pristiloma pilsbryi är en snäckart som beskrevs av Vanatta 1899. Pristiloma pilsbryi ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pilsbryi